(Встать!) Суд идёт — известное выражение, используемое в суде.
 «Суд идёт» — повесть Андрея Синявского (опубликована под псевдонимом Абрам Терц).
 «Суд идёт» — судебное шоу, выходившее на канале «Россия» в 2005-2010 гг., ведущие — Борис Тарасов (1952—2013), Анастасия Брайчева, Елена Фролова, Константин Шварцер, Людмила Айвар.
 «Суд идёт» — короткометражный фильм  года